Mužská podoba příjmení Auský:

 Stanislav Auský (1922–2010) - voják, spisovatel (vojenský historik), autor pomníku ROA na Olšanských hřbitovech a knih o odboji

Ženská podoba příjmení Auský je Auská:

 Nonna Auská (1923–2013) - lékařka, humanistka, spisovatelka, autorka vzpomínek a cestopisů